Sheldon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew L. Sheldon
 Edmund Perry Sheldon